In der Thann ist der Name folgender Orte:

  In der Thann (Gemeinde Scharnstein), Ortsteil von Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
  In der Thann (Gemeinde Wolfern), Ortsteil von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich